Det at dirigere har forskellig betydning i forskellige brancher, men betyder overordnet at lede. Se følgende betydninger:

 En dirigent dirigerer et orkester.
 En officer dirigerer sine underordnede ved at råbe kommandoer til dem eller ved brug af sving med sidebevæbingen (sablen).